Træ har flere betydninger eller specialiseringer:
 Træ (materiale) – ved fra et dødt træ
 Træ (organisme) – et levende træ
 Træ (grafteori) – en måde at repræsentere en strukturs hierarkiske opbygning
 Træ (datastruktur) – bruges i datalogi til at emulere et træ vha. forbundne knuder 

Se også
 Træsort – forskellige typer af materialet træ, med forskellige egenskaber 
 Stamtræ – en grafisk afbildning af en familie, med led mellem forældre/børn
 Systematik (biologi) – systematisk metode til at klassificere alle levende væsner i en træstruktur
 Træsnit
 Træstik
Organisationer for træ
 Træ Er Miljø – træbranchens fælles informationsprojekt om træ
 Dansk Skovforening – brancheorganisation for private træproducenter (foreningen af danske privatskovejere)
 Naturstyrelsen – den statslige træproduktion (de danske statsskove)
 Dansk Træforening – brancheorganisation for danske træimportører